
Термин -{Q}- има више значења:
 Q (слово латинице), слово латинице
 Q (Звездане стазе), звездана стаза
 Q документ
 Q-тип калцијумски канал
 Кјуин, нуклеотид